gmina Romanów – dawna gmina wiejska, powiat słucki, ZCZW
 gmina Romanów – dawna gmina wiejska, powiat włodawski, woj. lubelskie